

Закшувек-Весь — село в гміні Закшувек Красницького повіту Люблінського воєводства
 Закшувек-Весь — село в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства